Кустин — название населённых пунктов:

Украина 
 Кустин — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Кустин — село в Радеховском районе Львовской области.
 Кустин — село в Ровненском районе Ровненской области.